Gawanas ist der Familienname folgender Personen:

 Bience Gawanas (* 1956), namibische Anwältin, SWAPO-Aktivistin und -Opfer, Kommissarin bei der Afrikanischen Union und Untergeneralsekretärin als Sonderberaterin für Afrika bei den Vereinten Nationen
 Sade Gawanas (* 1989), namibische Politikerin